Међузонски турнир 1948 као једна од етапа у борби за првака света у шаху одигран је у Салтсјобадену, предграђу Стокхолма, Шведска, од 15. јула до 15. августа 1948 г.

Резултат

Литература 
 Шахматы за 1947–1949 г. Москва : Физкультура и спорт, 1951. С. 55-67.
 Шахматы. Энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, — — Тираж 100 000 примерака .

Спољашње везе 
 Партије са Међузонског турнира у шаху, Салтсјобаден, 1948

Светски шампионат у шаху
Међузонски турнир у шаху
Шаховски турнири
Шах у Шведској
Шах у 1948.